Семён Сабуров: